Гратон има више значења:
 Гратон (Вирџинија)
 Гратон (Калифорнија)